Новобакаево — название населённых пунктов в России:

 Новобакаево — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Новобакаево — деревня в Кушнаренковском районе Башкортостана.